Il singolare del torneo di tennis Grenoble Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michaël Llodra che ha battuto in finale Nicolas Tourte 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Dick Norman (secondo turno)
 Gilles Müller (semifinali)
 Evgenij Korolëv (quarti di finale)
 Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)

 Michaël Llodra (Campione)
 Jérôme Haehnel (semifinali)
 Mathieu Montcourt (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2006